О́лег Ма́сленников:
 Масленников, Олег Борисович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Масленников, Олег Борисович (род. 1961) — российский и украинский актёр, режиссёр.
 Масленников-Войтов, Олег Константинович (род. 1977) — российский актёр.